En France, le mot « label » est réservé à une liste des labels et protections officiels français décernés par l'État dans le cadre d'une procédure réglementaire, et publiés au Journal officiel de la République française.

Cet article fait la liste des mentions, appellations, « labels » non officiels, délivrés par des organismes français, notoires au sens de la fr.wikipédia.

Liste

Alimentation 
 Saveur de l'année, label de qualité délivré par l'entreprise Monadia, spécialisée dans l'évaluation de produits par les consommateurs.
 Saveurs en'Or, marque collective de certification régionale créée en septembre 2004 pour identifier les produits et transformations de la région des Hauts-de-France.

Économie 
 Junior-Entreprise, délivré par la Confédération nationale des Junior-Entreprises (CNJE).
 Origine France Garantie, délivré par l’Association Pro France.

Santé, Sport et Handicap 
 Labels Espace Loisir Handisport et Club, délivrés par la Fédération française handisport
 Label du Comité national olympique et sportif français Développement durable, le sport s'engage
 Label et la Fête, label de promotion de la santé et du bien-être en milieu festif, porté par la Fédération Octopus et Act Up Sud Ouest

Tourisme 
 Liste de recommandations touristiques en France
 Accueil paysan
 Bistrot de Pays 
 Concours des villes et villages fleuris
 label délivré par la Fondation du patrimoine
 France station nautique
 Gîtes de France
 Les plus beaux détours de France
 Les plus beaux villages de France
 Relais routiers
 Patrimoine historique, délivré par les Vieilles maisons françaises
 Pavillon bleu, appellation délivrée par l'association Teragir
 Petites cités de caractère de France
 Station verte et Village de neige.
 Toutourisme, label consistant à bien accueillir les propriétaires d'animaux.
 Village Patrimoine
 Ville à Vélo du Tour de France
 Ville et Métiers d'Art
 Ville Internet

Autres 
 Label « Prestataire de service du spectacle vivant ».

Notes et références 

Marketing
Label de qualité en France